San Juan de la Rambla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Juan de la Rambla (ort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 San Juan de la Rambla (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Spanienförgreningar